

Cinema 
O Predador — filme de 1987 com Arnold Schwarzenegger
Predador 2 — filme de 1990 com Danny Glover e María Conchita Alonso
Predador (criatura) — criatura extraterrestre protagonista da série de filmes acima
Predadores (filme) — de 2010, com Adrien Brody e Alice Braga

Música 
The Predator — álbum solo do rapper americano Ice Cube
Predator (álbum) — álbum de estúdio da banda Accept

Esporte 
Adidas Predator — gama de chuteiras
Nashville Predators — time de hóquei no gelo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música